Edward Janczewski-Glinka (1846–1918) – polski biolog, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
 Edward Walery Janczewski (1887–1959) – polski geolog, wspinacz, wykładowca Akademii Górniczo-Hutniczej